De Franse familie Cavaignac stamt oorspronkelijk uit Montbazens, Rouergue. Een tak vestigde zich later te Gourdon (Lot). Generaal Jacques-Marie Cavaignac (tak Gourdons) werd door koning Lodewijk XVIII in de adel verheven (1814). Diens broer, Jean-Baptiste Cavaignac was eerder door keizer Napoleon I in de Franse adel verheven met de titel baron de l'Empire.

Er zijn meerdere artikelen over personen uit de Franse familie Cavaignac (tak Gourdon):

Jean-Baptiste de Cavaignac, baron de l'Empire, (1762-1829), Frans politicus, broer van voorgaande
Zijn oudste zoon Eleonore Louis Godefroy Cavaignac (1801-1845), Frans politicus
Zijn tweede zoon Louis Eugène Cavaignac (1802-1857), Frans generaal en politicus
Louis Eugènes zoon, Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac (1853-1905), Frans generaal en politicus
Jean Baptistes broer, Jacques-Marie, burggraaf Cavaignac, baron de Barayne, (1774-1855), Frans generaal

Maison Cavaignac

In Gourdon (Lot) bevindt zich Maison Cavaignac, het in Renaissancestijl gebouwde landhuis van de familie Cavaignac (17de-eeuws). In het huis werd Jean-Baptiste de Cavaignac (1762-1829), een Montagnard tijdens de Franse Revolutie en getrouwd met de schrijfster Marie-Julie de Corancez.

Franse familie